Printe (Plural: Printen) bezeichnet:

 eine Lebkuchenart
 speziell die Aachener Printen
 umgangssprachlich in der Medien- bzw. Verlagsbranche den Fehldruck z. B. einer Zeitungsseite

Siehe auch: